Э́ркслебен ():

Фамилия 
 Эркслебен, Доротея (1715—1761) — немецкий врач.
 Эркслебен, Иоганн Христиан (1744—1777) — немецкий учёный, сын Доротеи Эркслебен.

Топоним 
 Эркслебен — коммуна, район Штендаль, земля Саксония-Анхальт, Германия.
 Эркслебен — коммуна, район Оре, земля Саксония-Анхальт, Германия.